Parafie pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny:
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Baborowie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Będkowie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białym Borze (greckokatolicka)
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Biechowie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bielsku-Białej
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim (rzymskokatolicka)
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bielsku Podlaskim (prawosławna)
 Parafia św. Jana Chrzciciela i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Biskupcu
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Blizanowie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Błogich Szlacheckich
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Wolfganga w Borowie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Cedyni
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chałupkach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie nad Nerem
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chmielku
 Parafia Trójcy Świętej i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chodlu
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czastarach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czchowie
 Parafia św. Jana Ewangelisty i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Długoborze
 Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Dobrej
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Frysztaku
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gdowie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach-Bojkowie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Golasowicach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim (prawosławna)
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Goszczu
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gródku (prawosławna)
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Grzymiszewie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Hyżnem
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Imielnie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jaworznie-Długoszynie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jeżowem
 Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Jodłowniku
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Juszkowym Grodzie (prawosławna)
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kaźmierzu
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kętrzynie (prawosławna)
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kiełbasinie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kiełczynie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczale
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kodeńcu
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Komorowie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Konstantynowie Łódzkim
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kończycach Małych
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kormanicach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kosowie Lackim
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kotłowie (polskokatolicka)
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kryłowie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach (prawosławna)
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krypnie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzywczy
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Księżomierzy
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kundzinie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Kurowie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lądku-Zdroju
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lesznie Górnym (prawosławna)
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Leśnej Podlaskiej
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Libuszy
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lnianie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubaniu
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubaszu
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubinie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubiniu
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie
 Parafia św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łączkach Jagiellońskich
 Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łęgu
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łękawie
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łubnianach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łubowicach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Małomicach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim-Żyglinie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mielniku (prawosławna)
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Miękini
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim (rzymskokatolicka)
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim (starokatolicka)
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Młodzieszynie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Motwicy
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Narolu
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowogrodzie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Oleszycach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Oławie (greckokatolicka)
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Osielsku
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostaszewie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Otroczy
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Paluzach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pasłęku
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pełczycach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piasecznie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piekoszowie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piwnicznej-Zdroju
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Płokach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Poniecu
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Porąbce
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Przerośli
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rajbrocie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajgrodzie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rogach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rogaczach (prawosławna)
 Parafia św. Sebastiana i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rywałdzie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sadach Górnych
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sanoku
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sędziszowie Małopolskim
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Siedlisku
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Skąpem
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Skulsku
 Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Smolnicy
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa w Sobótce
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sochaczewie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sośniach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Starej Błotnicy
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzelcach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sulisławicach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Swarzewie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczercowie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szóstce
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szydłówku
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szynwałdzie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Świeszynie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowcu
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu (polskokatolicka)
 Parafia Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Trzeszczanach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Turowie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warcie Bolesławieckiej
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie (Leszno)
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie (Płudy)
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wąsewie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wenecji
 Parafia św. Walentego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wiązownicy
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieliczkach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wiercinach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wilkowie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wiślicy
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Apostoła we Włocławku
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Włodawie (prawosławna)
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Woli Cyrusowej (starokatolicka)
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Woli Osowińskiej
 Parafia Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu (prawosławna)
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zamartem
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zamościu (polskokatolicka)
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ząbkowicach Śląskich (polskokatolicka)
 Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielinie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Złotoryi
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żarnowcu
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żernikach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żuławkach
 Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żywcu

Zobacz też 
 Parafia św. Marii
 Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

!
Narodzenie Najświętszej Maryi Panny